Совка Трейчке, Совка трейчке (Periphanes treitschkei) — вид комах з родини Noctuidae.
 Генріх фон Трейчке (нім. Heinrich von Treitschke; 15 вересня 1834(18340915), Дрезден — 28 квітня 1896, Берлин) — німецький історик, літературний критик.